Hindersin (auch Hindersinn) ist der Name einer ostpreußischen Familie schottischer Herkunft. Ein Zweig der Familie wurde 1865 geadelt.

 Isabel Hindersin (* 1967), spanisch-deutsche Schauspielerin und Opernsängerin (Sopran)
 Johann Caspar Hindersin (1667–1738), preußischer Baumeister des 18. Jahrhunderts
 Daniel Friedrich Hindersin (1704–1780), Polizeibürgermeister von Königsberg, Neffe des vorigen
 Gustav Eduard von Hindersin (1804–1872), preußischer General